Jan Navrátil (1990) – calciatore ceco
 Jakub Navrátil (1984) – calciatore ceco
 Jaromír Navrátil (1963) –  ex calciatore ceco
 Jaroslav Navrátil (1992) – calciatore ceco
 Jaroslav Navrátil (1957) – allenatore di tennis ed ex tennista cecoslovacco, dal 1993 ceco
 Michal Navrátil (1985) – tuffatore ceco
 Michel Marcel Navratil (1908-2001) – superstite del naufragio del Titanic
 Miroslav Navratil (1893-1947) – generale e aviatore croato